Guillaume van Duvoorde
 Famille van Duvoorde